Ши́лы — топоним:

Белоруссия 
 Шилы — деревня, Мазоловский сельсовет Витебского района Витебской области
 Шилы — деревня, Горянский сельсовет Полоцкого района Витебской области
 Шилы — деревня, Богушевский сельсовет Сенненского района Витебской области

Литва 
 Шилы () — деревня в Ионавском районе Каунасского округа

Россия 
 Псковская область
 Шилы — деревня, Порховский район Псковской области, Дубровенская волость
 Смоленская область
 Шилы — деревня, Рославльский район
 Шилы — деревня, Смоленский район

Украина 
 Полтавская область
 Шилы — село, Полтавский район
 Тернопольская область
 Шилы — село, Збаражский район
 Шилы — село, Лановецкий район

См. также 
 Шила
 Шило

